Владле́н Алекса́ндрович Тупи́кин (Влад Тупикин; род. , ) — российский политический активист, журналист, деятель контркультуры и самиздата. Один из видных представителей анархистского движения времён Перестройки, редактор анархической газеты «Воля».

Биография и политическая деятельность 
Родился 20 сентября 1965 года. В 1982 году поступил на исторический факультет МГПУ им. В. И. Ленина и через два месяца вместе с сокурсником А. Исаевым принял участие в подпольном марксистском кружке, основанным Н. Кузнецовым и А. Василивецким в 1979—1980 годах. Позже примыкнул к образованному на базе кружка подпольному Оргкомитету Всесоюзной революционной марксистской партии (ОК ВРМП), а затем к 1986 году разочаровался в марксизме, увлекшись анархическими идеями М. А. Бакунина. В 1987 году принял участие в создании анархического клуба «Община». Закончил учёбу в МГПИ в 1987 году.

В мае 1989 года основе «Общины» и ряда других региональных групп анархистов образуется Конфедерации анархо-синдикалистов. Наряду с А. Исаевым, А. Шубиным и И. Подшиваловым Тупикин становится её неформальным лидером. В 1989—1990 годах КАС испытывает быстрый рост, до марта 1990 г. в КАС входили практически все анархистские группы России. Однако, уже к осени 1990 года анархическое движение сталкивается с кризисом: несмотря на усилия Тупикина, прекращается регулярное издание журнала КАС «Община», численность организации падает. К причинам кризиса А. Тарасов относит стремление анархистов тех лет к стихийности и самоорганизации, их недоверие к бюрократизму и вождизму, а также взаимную личную неприязнь, что, по мнению автора, привело к появлению неспособной противостоять распаду аморфной конфедеративной структуре организации. На фоне кризиса по инициативе И. Подшивалова в мае 1991 года создан руководящий орган КАС — Федеральный совет, и учреждена должность его ответственного секретаря, на которую избран Тупикин. Тем не менее, после августа 1991 г. численность КАС в европейской части России заметно сократилась, и в мае 1992 года её центр был перенесён в Томск, а Федеральный совет упразднён. Оценивая неудачи анархического движения сам Тупикин относит к их причинам оторванность от западного и мирового опыта, а также ставку на контркультуру, которой создать, однако, не удалось: «Контркультура — это опрокидывающее привычную культурную и политическую реальность явление и движение. А субкультура — это розовые волосы у одних, зеленые волосы и черные ботинки у других».

После 1994 года Тупикин сосредоточился на работе в экологическом движении «Хранители радуги». В 1998 году поддерживал Социально-экологический союз. С 2002 года предпринимал усилия по созданию в России антиглобалистского движения. Совместно с У. Вайнманн входил в российскую редакцию анархо-антиглобалистского сайта Indymedia, участвовал в социальных форумах.

По взглядам — анархист, сторонник идей М. А. Бакунина. Критикует как капиталистическое общество, так и традиционные левые и коммунистические организации за национализм, «имперскость» и ксенофобию, резкий критик Э. Лимонова и НБП. Антифашист. Агностик, критикует РПЦ за её близость к власти, сторонник отделения церкви от государства.

Журналистика, издательство и публицистика 
Работал бетонщиком и фоторепортёром, а затем — журналистом и редактором в газетах «Собеседник», «Солидарность» (1991—1992; редактор, зам. главного редактора), «Новая газета», «Неделя» (выпускающий редактор), «», музыкальном журнале «Rockmusic.Ru» и др. После 2008 года, по собственным словам, практически перестал заниматься журналистикой, продолжив публиковаться в самиздате и интернете.

C 1987 участвует в самиздате и выпуске зинов. С 1989 года выпускает в самиздате анархистскую газету «Воля», ориентированную на анархистов и неформальные молодёжные движения. Газета посвящена контркультуре и освещению акций протеста, печатает переводы; выходит нерегулярно и распространяется преимущественно по неформальным каналам. Помимо «Воли» редактировал и выпускал анархистские, панк- и контркультурные издания: вестник КАС «Община» (1987—1993; совместно с В. В. Губаревым, А. Исаевым и др.), «Вуглускр» (1993—1994), информационный бюллетень «КАС-экспресс» (1994), издание московских анархистов «Орган» (1995—1998), газету анархо-экологического движения «Хранители Радуги» (1997), мосревконтркультуржурнал «Утопия» (1997—1999), «Асфальт» (2001), альтерглобалистский анархожурнал «Мегафон» (2002). Участвовал в издании зина «Евробутылка» и др.

Автор публицистических сборников «Радио „Анархия“» (2004), «Зачем борьба» (2007), «[Сыр] 0,25. Полезное и бесполезное рядом» и сборника стихов «Переошмышление». Рецензент «Пушкина» А. Бикбов отмечает предельно личный характер публицистики Тупикина: «Стиль его статей — по преимуществу „жизненные истории“, порой смешные, чаще пронзительные, действие которых разворачивается на улице, в поездке, в квартире или в сквоте. В их основе — этика повседневности и истины личного опыта». Тематика этих личных и вместе с тем политических историй: борьба, свобода, бунт, воображение, солидарность и сопротивление государству.

Публикации

Книги

Статьи

Интервью

Примечания

Литература

Ссылки 
 Газета «Воля» в Facebook
 Газета «Воля» в Живом Журнале
 
 Цикл видео-лекций «Контркультура и протест, 1943—2013»: часть I, часть II, часть III
 Видео-лекция о М. А. Бакунине

Анархо-синдикалисты
Зелёные анархисты
Антиклерикалы
Общественные деятели России
Анархисты России
Журналисты России
Публицисты России
Коммунистическая оппозиция в СССР
Выпускники МПГУ‎